

Кученяєво — селище, Алатирський район, Чувашія
 Кученяєво — село, Ардатовський район, Мордовія